Cihaurbeuti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cihaurbeuti, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cihaurbeuti, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar